La Sirène rouge, roman de Maurice G. Dantec de la collection « Série noire » (n° 2326, 479 p.) paru en 1992
 La Sirène rouge, film français adapté du roman précédent, réalisé par Olivier Megaton et sorti en 2002

Voir aussi